Olathe kan syfta på 

 Olathe, Colorado – en stad i Montrose County
 Olathe, Kansas – en stad i Johnson County i delstaten Kansas